Francisco Garrido puede referirse a:

 Francisco Garrido Peña (n. 1958): político español;
 Francisco Garrido Patrón (n. 1953), político mexicano, gobernador de Querétaro;
 Francisco Garrido (taekwondo), practicante de taekwondo español.
 Paco Garrido (n. 1955): entrenador de baloncesto español;

en:Francisco Garrido